Загорський Василь Георгійович (1926—2003) — народний артист Молдови
 Загорський Володимир Степанович — кавалер ордена «За заслуги» II ступеня, директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 Загорський Іван Васильович (1861—1908) — український актор — комік, сподвижник корифеїв, відомий за виступами в театрі Миколи Садовського
 Загорський Іван Оникійович (1858—1904) — український актор, чоловік актриси Любов Ліницької
 Загорський Петро Андрійович (1764—1846) — засновник російської анатомічної школи, фізіолог
 Загорський Сергій Антонович (1886—1962) — російський, український, польський військовий діяч, генерал-майор, спортсмен, учасник Літніх Олімпійських ігор 1912 року

Загорський — село, Кирджалійська область

Загорський — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Загорський — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Загорський — присілок, Уфимський район, Башкортостан

Див. також 
 Загорська

Примітки